Kaffir har flere betydninger:
 Kaffir - arabisk nedsættende ord for vantro.
 Kaffer (raceterm) - nedsættende raceterm.
 Kafir - gammel betegnelse for indbygger i Kafiristan, den nuværende afghanske provins Nuristan.